Il doppio del torneo di tennis Contrexéville Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julien Benneteau e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Jean-René Lisnard e Olivier Patience 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Daniel Melo /  Cristiano Testa (primo turno)
 Stefano Galvani /  Vincenzo Santopadre (semifinali)

 Hugo Armando /  Salvador Navarro (quarti di finale)
 Jean-René Lisnard /  Olivier Patience (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Contrexéville Challenger 2000